Франк Ведекинд (наст. имя Беньямин Франклин Ведекинд, ; ,  — , ) — немецкий прозаик, поэт и драматург, предшественник экспрессионизма.

Биография 
Сын врача-гинеколога Фридриха Вильгельма Ведекинда и актрисы Эмилии Ведекинд-Каммерер; старший брат оперной певицы Эрики Ведекинд. Франк Ведекинд учился в Мюнхене и Цюрихе. С 1884 года входил в круги мюнхенского модерна. После смерти отца в 1888 году унаследовал значительное состояние. Как драматург испытал влияние Г. Бюхнера, Г. Ибсена, Ф. Ницше, А. Стриндберга, Г. Гауптмана. С 1896 года сотрудничал с мюнхенским сатирическим журналом «Симплициссимус». Писал тексты для политического кабаре.

Пьеса «Ящик Пандоры», написанная в 1904 году, вызвала судебное разбирательство как оскорбляющая общественную нравственность. Шумный успех имела постановка его драмы «Пробуждение весны» Максом Рейнхардтом в 1906 году. В России пьесу в 1907 году поставил Всеволод Мейерхольд, крайне отрицательную рецензию на пьесу и постановку написал Александр Блок. Мейерхольд также перевёл в 1908 году драму Ведекинда «Дух земли».

Частная жизнь 
У Ведекинда была любовная связь с австрийской писательницей, бывшей женой А. Стриндберга Фридой Уль, у них родился сын.

В 1906 году Ведекинд женился на актрисе Тилли Невес (1886—1970), обе их дочери, Памела (1906—1986) и Кадидья (1911—1994), стали актрисами, актрисой стала и дочь Памелы Карола Ренье (род. 1946).

Наследие и признание 
На основе драм Ведекинда «Дух земли» и «Ящик Пандоры» Альбан Берг создал оперу «Лулу» (осталась незаконченной, её завершил в 1979 году Фридрих Церха). По «Ящику Пандоры» снял одноимённый фильм Георг Вильгельм Пабст (1929), в главной роли Луиза Брукс, роль Лулу в кино исполняла также Аста Нильсен, (1923).

Фильм «Лулу» снял в 1980 году Валериан Боровчик.

В 1999 году драму «Пробуждение весны» поставил в Москве Роман Виктюк. В 2006 году мюзикл на её основе с огромным успехом шёл на Бродвее в театре Юджина О’Нила (премия «Тони», запись получила премию Грэмми, 2008).

В 2001 году дилогию «Дух земли» и «Ящик Пандоры» под общим названием «Лулу» поставил в Театре на Малой Бронной режиссёр Андрей Житинкин.

В 2008 году оперу Берга «Лулу» поставил в московской «Геликон-опере» Дмитрий Бертман.

Произведения 
 Kinder und Narren (1890)
  / Frühlings Erwachen, драма (1891)
 Любовный напиток / Der Liebestrank (1891)
  / Erdgeist (1896)
 Die Fürstin Russalka, стихи, рассказы, пантомимы (1897)
 Придворный певец / Der Kammersänger (1897)
  / Marquis von Keith (1901)
  (1902)
 Такова жизнь / So ist das Leben (1902)
  (1903). По новелле снят фильм французского кинорежиссёра Люсиль Хадзихалилович «Невинность», 2004, получивший ряд крупных премий, см.: )
  / Die Büchse der Pandora (1904)
 Hidalla oder Sein und Haben (1904)
 Пляска мёртвых / Totentanz (1905)
 Die vier Jahreszeiten, стихотворения (1905)
 Музыка / Musik (1907)
 Цензура / Die Zensur (1907—1908)
 Oaha (1908)
 Der Stein der Weisen (1909)
 Franziska (1911)
 Simson oder Scham und Eifersucht, драма в стихах (1913)
 Бисмарк / Bismarck (1914—1915)
 Überfürchtenichts (1915—1916)
 Геракл / Herakles, драма в стихах (1916—1917)

Публикации на русском языке 
 Франкъ Ведекиндъ Собрание сочинений. : Типография В. М. Саблина, 1907. (I т.; II т.; III т.; IV т. ?)
 
 Франк Ведекинд. Пьесы (в 2-х тт.). Пер. П. Гиберман. СПб: Шиповник, 1908.
 Собрание сочинений в 8 тт. : 1912—1919
 (В книгу вошли рассказы: «Агнец Божий», «Пожар на Еглисвиле», «Княгиня Русалка», «Предохранительная прививка», «Раби Эзра», «Седой жених», «Скучно».)
 [Стихи]// Западноевропейская поэзия XX века. : Художественная литература, 1977, с.168-170 (Библиотека всемирной литературы)
 Жестокой возлюбленной// Бог Нахтигаль. Немецкая и австрийская поэзия двух веков в переводах А.Карельского. : Медиум, 1993, с.55
 [Стихи]. Перевод Игоря Болычева// Строфы века — 2. Антология мировой поэзии в русских переводах XX века. : Полифакт, 1998, с.1084-1085
 Драма Пробуждение весны

Примечания

Литература 
 Kutscher A. Frank Wedekind: sein Leben und seine Werke. München: Müller, 1922—1931
 Gundolf Fr. Frank Wedekind. München: Langen-Müller, 1954
 Rothe Fr. Frank Wedekinds Dramen: Jugendstil und Lebensphilosophie. Stuttgart: Metzler, 1990
 Seehaus G. Frank Wedekind. Reinbek: Rowohlt, 1973 (переизд. 1981)
 Irmer H.-J. Der Theaterdichter Frank Wedekind. Berlin: Henschelverlag, 1975
 Vinçon H. Frank Wedekind. Stuttgart: Metzler, 1987
 Boa E. The Sexual Circus: Wedekind’s Theatre of Subversion. Oxford; New York: Basil Blackwell, 1987
 Kieser R. Benjamin Franklin Wedekind: Biografie einer Jugend. Zürich: Verlag die Arche, 1990
 Regnier A. Du auf deinem höchsten Dach: Tilly Wedekind und ihre Töchter: eine Familienbiografie. München: A. Knaus, 2003
 Блок А. «Пробуждение весны» [1907]// Блок А. А. Собр.соч. в 8 тт. Т.5. М.-Л.: Гос. Изд-во художественной литературы, 1962, с. 194—196.
 
 Троцкий Л. Франк Ведекинд [1908]

Ссылки 
 frankwedekind.de
 
 Литературная энциклопедия

Поэты Германии
Драматурги Германии
Литераторы, известные под псевдонимами
Поэты-модернисты
Похороненные на кладбище Вальдфридхоф (Мюнхен)